Ретарда́ция (от  — замедление):
 Ретардация (медицина) — более поздняя закладка органа и замедленное его развитие у потомков по сравнению с предками. Зависит от начала функционирования органа и, следовательно, от условий среды, в которых проходит индивидуальное развитие организма — его онтогенез.
 Ретардация (риторика) — литературно-художественный приём.
 Ретардация (физиология) — более позднее или замедленное развитие организма человека.

См. также 
 Замедление
 Замедлитель